Richard Ackerman peut désigner :

  (1942-), sénateur de l'État de Californie ;
  (1903-1992), prélat américain de l'Église catholique romaine.